Иса Хасан, сценический псевдоним — Иса,  (25 декабря 1970, Бейрут, Ливан) — поэт, композитор и бард курдского происхождения. Родился в Ливане; его предки переехали туда из Турции.

Иса — создатель оригинального стиля в музыке. Он соединяет в своём творчестве традиционные мотивы восточных мелодий с элементами фламенко и джаза. В настоящее время живёт во Франции, принимает участие во многих музыкальных фестивалях и конкурсах.

Дискография 

 Gulînar (1995)
 Ballade kurde à Seville (2000)
 Tooting Broadway (2000)
 Art du bouzouk (2001)
 La cinquième saison (2005)

Ссылки 
 Персональный сайт
 Сайт с образцами курдской музыки, в т.ч. И. Хасана - нужно щёлкнуть по изображению проигрывателя

Родившиеся в 1970 году
Родившиеся 25 декабря
Родившиеся в Ливане
Персоналии по алфавиту
Курдские поэты
Композиторы Ливана
Композиторы Франции
Композиторы, известные под псевдонимами